Стари-Пльзенец (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Пльзень-город Пльзенского края.

География 
Расположен в 11 км к юго-востоку от города Пльзень, на реке Услава, на высоте 343 м над уровнем моря. Город находится на железной дороге, идущей из Пльзеня в Ческе-Будеёвице.

История 
Первые письменные упоминания о городе (тогда он назывался просто Пльзень) относятся ещё к 976 году. Позже город стал важным центром на торговом пути из Праги в Баварию, который вплоть до конца XIII века оставался наиважнейшим в Чехии. В 1295 году, когда король Вацлав II заложил неподалёку Нови-Пльзень (современный Пльзень), Стари-Пльзенец пришёл в упадок. До 2007 года город входил в состав района Пльзень-юг.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края